Пётр Орсео́ло (Пётр Венециа́нец, по-венгерски — Петер Орсеоло; ; около 1011,  — 1046 или 1059, ) — второй король Венгрии, сын младшей сестры Иштвана I Святого и венецианского дожа Оттоне Орсеоло (сына дожа Пьетро II).

Унаследовал престол после смерти своего дяди, короля Иштвана I Святого, в 1038 году. Однако проводимая Петром политика фаворитизма по отношению к иностранцам спровоцировала заговор, завершившийся его свержением в 1041 году. Петр был восстановлен на троне в 1044 году усилиями Генриха III, императора Священной Римской империи. Взамен он признал сюзеренитет императора. В 1046 году в ходе языческого  Петр был свергнут повторно. Венгерские хроники единогласно указывают, что он был казнен по приказу его преемника, Андраша I, но летописец Козьма Пражский со ссылкой на его предполагаемый брак около 1055 года утверждает, что Петр выжил после свержения.

Биография

Ранние годы (до 1038 года) 
Пётр родился в Венеции и был единственным сыном дожа Оттоне Орсеоло. Его мать Гримельда была младшей сестрой Иштвана I, первого короля Венгрии. Историк Дьюла Кристо предполагает, что Пётр родился в 1010 или 1011 годах. В 1026 году венецианцы восстали и изгнали Оттоне Орсеоло. Пётр не пошел по стопам отца, бежавшего в Константинополь, а отправился в Венгрию, где Иштван I назначил его командиром королевской армии.

2 сентября 1031 года единственный сын короля Эмерик умер от ран, полученных в результате нападения кабана на охоте. Других сыновей престарелый Иштван I не имел. Свои права на престолонаследие предъявил двоюродный брат короля Вазул — но Иштван I пренебрег оными и назначил своим наследником Петра. Для укрепления позиций Петра по приказу короля Вазул был схвачен и ослеплен, а три его сына — Левенте, Андраш и Бела — сосланы. Пётр дал торжественную клятву уважать собственность супруги Иштвана I, королевы Гизелы, поскольку король подозревал, что отношения Петра с ней были напряженными.

Первое правление (1038—1041) 

Пётр наследовал Иштвану I после его смерти 15 августа 1038 года. Вступив на престол, он сразу же начал вести активную внешнюю политику. Так, венгерские войска в 1039 и 1040 годах разграбили Баварию и вторглись в Богемию, чтобы помочь герцогу Бржетиславу I в борьбе с императором Генрихом III.

Первоначально Пётр продолжал политику своего дяди, направленную на укрепление государства и усиление христианской религии. Он основал ряд монастырей, с его именем связано основание Будайского прихода, епископства в Ваце и строительство базилики в городе Печ.

Венгерские хроники подчеркивают, что Пётр предпочитал общество немцев, «которые ревели как дикие звери», и итальянцев, «которые щебетали, как ласточки»,, что сделало его непопулярным среди своих подданных. Кроме того, он ввел новые налоги, присвоил церковные доходы и отстранил от службы двух епископов. Пётр даже осмелился конфисковать имущество королевы Гизелы и взять её под стражу. Она обратилась за помощью к венгерских вельможам, которые обвинили одного из фаворитов короля по имени Будо в том, что он подталкивал монарха к подобным действиям. Они потребовали, чтобы Будо предстал перед судом за свои деяния. Однако король отказался выполнить это требование, и за его спиной сложился заговор. Заговорщики схватили и убили непопулярного советника и в 1041 году свергли Петра. Участники заговора избрали новым королём Самуила Абу — шурина (по другой версии, племянника) Иштвана I.

В изгнании (1041—1044) 

Пётр сперва бежал в Австрию, правитель которой, маркграф Адальберт Победоносный, был женат на его сестре Фровиле. Он также обратился к императору Генриху III с просьбой оказать ему содействие в борьбе с Самуилом Абой. В свою очередь новоиспеченный венгерский король в феврале 1042 года вторгся в Австрию, но маркграф Адальберт Победоносный организовал отпор.

Император Генрих III начал свой первый поход против Венгрии в начале 1042 года. Его войска продвинулись вплоть до реки Гарам (Грон). Император планировал восстановить на захваченных землях власть Петра, но местное население выразило решительный протест против этой идеи. В итоге император был вынужден назначить другого (неназванного) члена венгерской королевской семьи управлять оккупированной территорией.

В борьбе за власть Пётр опирался на фаворитов Генриха III, братьев Гута (Гуда) и Келеда (Келада), которые пользовались его полным покровительством. Как писал впоследствии Шимон Кезаи в своём монументальном труде «Gesta Hungarorum», Sed postea, tempore Petri regis Kelad et Gut intrant tres frateres ex gente Svevorum procreati. De castello Stof sunt nativi. («Но в дальнейшем, в царствование короля Петра, прибыли сюда три брата из Швабии — Келед и Гут. В замке Штоф родились они.»). Под «замком Штоф» подразумевался или замок Штауф (Stauf, Staufen) в Брейсгау, или же замок Гогенштауфен (Hohenstaufen) в Вюртемберге. Имя третьего брата неизвестно, двое же вышеупомянутых братьев положили начало могущественному венгерскому клану Гуткелед.

Император вернулся в Венгрию в начале лета 1044 года. По мере продвижения Генриха III многие венгерские вельможи присоединялись к нему. Решающая битва при Мёнфе (вблизи Дьера) состоялась 5 июня. Армия Самуила Абы была разбита, сам он бежал с поля боя, но был пойман и убит.

Второе правление (1044—1046) 

После смерти Самуила Абы император Генрих III вступил в Секешфехервар, где он официально восстановил Петра на престоле. Пётр даже ввел немецкое феодальное право, признав тем самым имперский сюзеренитет. В подтверждение этого в Троицын день 1045 года он передал своё королевское позолоченное копье Генриху — своему сюзерену.

Количество заговоров с целью свержения Петра доказывает, что он оставался непопулярен. Так, двоюродные братья Иштвана I по материнской линии Боля (Bolya) и Бониха (Bonyha) в 1045 году составили заговор против короля, но в итоге их разоблачили, истязали и казнили. Вскоре епископ Герард из Чанада пригласил в страну изгнанных сыновей покойного Вазула. Однако правление Петра закончилось раньше, чем они начали действовать. Причиной повторного свержения стало вспыхнувшее в 1046 году языческое восстания Ваты.

Пётр планировал вновь бежать к Генриху III, но один из сыновей Вазула, Андраш, вернувшийся в страну по приглашению епископа Герарда, пригласил его на встречу в Секешфехервар. Пётр вскоре понял, что посланники Андраша в действительности собирались арестовать его. Тогда он бежал в укрепленное поместье в Замолье, но люди Андраша выследили и схватили его через три дня. Венгерские хроники XIV века рассказывают, что Пётр был ослеплён и вскоре умер. Однако летописец Козьма Пражский сообщает, что около 1055 года Юдит фон Швейнфурт, вдова герцога Бржетислава I, вышла замуж за Петра, чтобы отомстить своему сыну Спытигневу за изгнание из Богемии Если эти данные правдивы, Пётр пережил истязания и умер в конце 1050-х годов. Он был похоронен в кафедральном соборе города Печ.

Семья 
Имя и происхождение жены Петра неизвестны. Дьюла Кристо предполагает, что она была немецкого происхождения. Историки также оспаривают правдивость данных Козьмы Пражского о втором браке Петра с овдовевшей Юдит фон Швейнфурт. Так, Лиза Вулвертон, переводчик хроники Козьмы Пражского, доказывает, что автор неправильно толковал свои источники, которые писали про брак другой Юдит с другим королём Венгрии, Шоломоном.

*Хазарская, печенежская или булгарская княжна.**Самуил Аба, возможно, был внуком Гезы, а не шурином.***Данные Козьмы Пражского об этом браке не подтверждаются другими источниками и оспариваются историками.

Примечания

Литература 

 Herman of Reichenau: Chronicle. In: Eleventh-century Germany: The Swabian Chronicles(2008); Manchester University Press; ISBN 978-0-7190-7734-0.
 Cosmas of Prague: The Chronicle of the Czechs (2009). The Catholic University of America Press. ISBN 978-0-8132-1570-9.
 Simon of Kéza: The Deeds of the Hungarians (1999). CEU Press. ISBN 963-9116-31-9.
 The Hungarian Illuminated Chronicle: Chronica de Gestis Hungarorum (1970). Corvina, Taplinger Publishing. ISBN 0-8008-4015-1.
 
 
 
  
  
  
 
 

Родившиеся в 1010-е годы
Умершие в XI веке
Короли Венгрии
Правители Европы XI века
Свергнутые монархи
Пётр
Насильно ослеплённые
Персоналии Венгрии XI века